Rennack ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Rennack (* 1942), deutscher Brigadegeneral
 Nadine Rennack (* 1983), deutsche Schauspielerin